Gostkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen von Gostkowski (1863–1935), preußischer Generalmajor
 Otto von Gostkowski (1830–1899), preußischer Generalleutnant
 Roman von Gostkowski (1837–1912), österreichisch-galizischer Eisenbahnfachmann
 Stephen Gostkowski (* 1984), US-amerikanischer American-Football-Spieler